Алексей Фёдорович Филиппов: Филиппов, Алексей Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4863; 25 декабря 1833.
 Филиппов, Алексей Фёдорович (1923—2006) — советский и российский математик.
 Филиппов, Алексей Фёдорович (1925—2005) — старший лейтенант пожарной охраны, Герой Советского Союза.
 Филиппов, Алексей Фёдорович (1928—1991) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.